Le Tournoi de Wimbledon 2019 se déroule du  au  au All England Club, à Wimbledon. Il s'agit de la  du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon, troisième levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Chez les hommes, les trois favoris de cette édition de Wimbledon sont les trois premiers mondiaux : le tenant du titre et 1 mondial Novak Djokovic, le 2 mondial Rafael Nadal, qui a remporté le tournoi à deux reprises et atteint la finale des deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison, et le 3 mondial Roger Federer qui a remporté le tournoi à huit reprises et s'est imposé au tournoi de Halle pour la  fois. Les autres prétendants sont le  mondial Alexander Zverev, le 6 mondial Stéfanos Tsitsipás, le finaliste sortant et  mondial Kevin Anderson et le  mondial John Isner.

Chez les femmes, le tableau est très ouvert comme lors des deux tournois du Grand Chelem précédents. De nombreuses joueuses ont remporté un titre depuis le début de la saison 2019. Pour autant, la récente numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, est en bonne position pour s'imposer. Elle est la seule joueuse à avoir remporté 3 titres en 2019 dont un en Grand Chelem (Roland-Garros) et un autre sur gazon (Birmingham). Les bons résultats en Grand Chelem de la précédente numéro 1 mondiale, Naomi Osaka, font de celle-ci aussi une favorite au titre. Peuvent aussi prétendre au titre : Kiki Bertens, Petra Kvitová et Karolína Plíšková comptabilisant toutes 2 titres en 2019. La tenante du titre, Angelique Kerber, a atteint une seule finale à Indian Wells en 2019 mais reste redoutable sur gazon, comme la finaliste de l'édition précédente, Serena Williams, toujours à la recherche du record de titres en Grand Chelem (24).

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro (blessure au genou), de l'Américain Mackenzie McDonald et du Croate Borna Ćorić. Ils sont respectivement remplacés par Paolo Lorenzi, Denis Istomin et Brayden Schnur.

 Chez les femmes
On note les forfaits des Russes Ekaterina Makarova, Evgeniya Rodina et Vera Zvonareva, de l'Américaine Coco Vandeweghe, de la Canadienne Bianca Andreescu et de la Slovaque Dominika Cibulková. Elles sont respectivement remplacées par Svetlana Kuznetsova, Lauren Davis, Christina McHale, Ivana Jorović, Kristýna Plíšková et Marie Bouzková.

Évolution des règlements 
À compter de cette édition, un tie break sera disputé si le score atteint 12-12 à la cinquième manche. Les premiers joueurs à expérimenter cette nouvelle règle sont les paires de double messieurs Henri Kontinen et John Peers contre Rajeev Ram et Joe Salisbury lors de leur huitième de finale. La finale du tableau messieurs est la première de l'ère Open disputée au tie-break à 12-12 dans la dernière manche.

Pendant le tournoi

Simple masculin 
Trois joueurs du top 10 sont éliminés dès le premier tour : le  mondial et finaliste sortant de Roland-Garros Dominic Thiem, le  mondial Alexander Zverev et le  mondial Stéfanos Tsitsipás.

Bernard Tomic est mis à l'amende pour défaut de combativité lors de son premier tour face à Jo-Wilfried Tsonga, perdu en 58 minutes de jeu (2-6, 1-6, 4-6). Les organisateurs, ayant jugé qu'il avait  son match, le sanctionnent d'une amende de , soit l'intégralité de son prize money. Cette sanction est critiquée par son adversaire lui-même ainsi que Novak Djokovic et Nick Kyrgios, tous la considérant disproportionnée. Quelques jours plus tard, Bernard Tomic décide de faire appel de son amende.

Le Chypriote Márcos Baghdatís, âgé de 34 ans et ancien numéro 8 mondial, dispute le dernier tournoi de sa carrière et prend officiellement sa retraite à l'issue de sa défaite au  tour contre Matteo Berrettini.

Feliciano López, récemment titré en simple et en double au Queen's, dispute son dernier Wimbledon, puisqu'il prendra sa retraite à la fin de la saison. Il détient à ce jour le record de participations consécutives en Grand Chelem avec 70 tournois depuis Roland-Garros 2002. Il est éliminé au deuxième tour par Karen Khachanov.

Opposé à Tennys Sandgren au troisième tour, l'Italien Fabio Fognini, connu pour ses dérapages fréquents dus à son comportement souvent inapproprié, fait encore parler de lui. Mécontent de jouer sur le court 14 alors qu'il est dans le top 10 mondial, il tient des propos choquants durant la rencontre :  Même s'il s'excuse en conférence de presse, il écope d'une amende de  et risque encore plus gros. En effet, durant l'US Open 2017, il avait été exclu du tournoi et suspendu avec sursis pour deux tournois du Grand Chelem après avoir insulté un arbitre. Sa sanction devait devenir effective s'il venait à commettre un nouveau dérapage d'ici fin 2019.

Roger Federer devient lors de sa victoire au troisième tour le premier joueur de tennis à atteindre la barre des 350 victoires en Grand Chelem. Il signe ensuite en huitièmes de finale sa  victoire à Wimbledon et devient le premier joueur de l'histoire à remporter autant de matchs dans un même tournoi du Grand Chelem, devant les 98 victoires à l'US Open de Jimmy Connors. Deux jours plus tard, il remporte sa  rencontre sur le gazon londonien en battant Kei Nishikori.

À 21 ans, le Français Ugo Humbert, classé à la  place mondiale, dispute son premier tournoi de Wimbledon et atteint pour la première fois de sa carrière les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Il était pourtant mené 2 sets à 0 lors de son entrée en lice face à Gaël Monfils avant que celui-ci n'abandonne dans la dernière manche, blessé au tendon d'Achille. L'Italien Matteo Berrettini (23 ans,  mondial) et l'Argentin Guido Pella se qualifient, eux aussi, pour la première fois de leur carrière en huitième de finale d'un Majeur.

João Sousa devient le premier Portugais à atteindre les huitièmes de finale à Wimbledon après sa victoire marathon en 5 sets et  face à Daniel Evans.

Guido Pella,  mondial et pourtant adepte de la terre battue, rallie pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem et devient le quatrième Argentin à atteindre ce stade de la compétition à Wimbledon. Pour ce faire, il bat au troisième tour le finaliste sortant Kevin Anderson en 3 sets puis en huitième de finale le finaliste de l'édition 2016 Milos Raonic alors qu'il était mené 2 sets à 0 et que le Canadien servait pour le match à 5-3 dans le  set.

Qualifiés tous les deux pour les demi-finales, Roger Federer et Rafael Nadal s'affrontent pour la  fois de leur carrière pour une place en finale. Ce  duel est remporté par le Suisse qui se qualifie ainsi pour sa  finale à Wimbledon.

Roger Federer, qui dispute sa  finale en Grand Chelem, face au tenant du titre Novak Djokovic s'incline contre ce dernier, malgré deux balles de match sur son service dans la  manche à 8-7, au terme de la plus longue finale disputée à Wimbledon () et de la deuxième plus longue finale de l'histoire en Majeur (derrière les  de Novak Djokovic et Rafael Nadal à l'Open d'Australie en 2012). C'est également le premier match de l'ère Open disputé au tie-break à 12-12 dans la dernière manche, règle instaurée depuis cette année, et qui s'applique donc pour la première fois en simple dans ce tournoi.

Simple féminin 
Naomi Osaka, vainqueure des dernières éditions de l'US Open et de l'Open d'Australie, et précédente numéro 1 mondiale, est éliminée au premier tour par Yulia Putintseva,  mondiale.

Au premier tour, la jeune Cori Gauff élimine à 15 ans sa compatriote de 39 ans et lauréate à 5 reprises de Wimbledon Venus Williams. Elle devient ainsi la plus jeune joueuse à remporter un match en Grand Chelem depuis Anna Kournikova en 1996. Elle se qualifie ensuite pour les huitièmes de finale, où elle est battue par Simona Halep.

La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty est éliminée en huitièmes de finale par Alison Riske.

Elina Svitolina et Barbora Strýcová atteignent pour la première fois de leur carrière les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. La seconde devient à 33 ans la joueuse la plus âgée à se qualifier pour sa première demi-finale en Majeur.

Simona Halep se qualifie pour sa première finale à Wimbledon. Elle y affronte Serena Williams qui atteint sa  finale à Londres, devenant, à 37 ans et 9 mois, la joueuse la plus âgée à se qualifier pour la finale d'un tournoi du Grand Chelem.

En s'inclinant en finale, Serena Williams échoue pour la troisième fois consécutive à égaler le record de titres en Majeur de Margaret Smith Court, après ses finales perdues à Wimbledon et à l'US Open en 2018.

Double masculin 
Andy Murray fait sa première apparition en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2019, en double avec le Français Pierre-Hugues Herbert, qui a accepté de jouer avec l'ex 1 mondial malgré sa décision de faire une pause dans les doubles en tournoi majeur depuis son Grand Chelem en carrière avec son compatriote Nicolas Mahut en .

Les premières têtes de série Łukasz Kubot et Marcelo Melo sont éliminés en quart de finale par les Français Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin. Ces derniers se qualifient ensuite pour leur première finale ensemble en Grand Chelem où ils affrontent les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah qui jouent leur première finale à Wimbledon.

Double féminin

Double mixte 
Andy Murray, qui revient progressivement à la compétition après une opération à la hanche, fait équipe avec la légende féminine de ce sport, Serena Williams.

Lauréats 
En simple messieurs, Le numéro 1 mondial Novak Djokovic conserve son titre au terme d'une finale anthologique, longue de , disputée en 5 sets avec un tie-break à 12-12 dans la dernière manche, en écartant l'octuple vainqueur du tournoi Roger Federer, qui s'est pourtant procuré deux balles de match. Le Serbe décroche ainsi son  titre à Wimbledon, son  en Grand Chelem et son  en carrière.

En simple dames, Simona Halep s'impose en moins d'une heure face à Serena Williams et remporte ainsi le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem.

En double messieurs, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur  titre ensemble, leur  en Grand Chelem, en s'imposant en finale face à Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin, au terme d'une finale exceptionnelle qui a duré  (la deuxième plus longue finale disputée à Wimbledon en double messieurs) et s'est jouée en 5 sets. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

En double dames, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová signent leur  succès ensemble, leur  en Grand Chelem, en s'offrant en finale Gabriela Dabrowski et Xu Yifan. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

En double mixte, Latisha Chan et Ivan Dodig soulèvent leur  titre ensemble en dominant en finale Jeļena Ostapenko et Robert Lindstedt. Il s'agit de leur  titre consécutif en double mixte après leur sacre à Roland Garros six semaines auparavant.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Quads - simple messieurs

Quads - double messieurs

Trophée des Légendes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
 

2019
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en juillet 2019
Sport à Londres en 2019